Sete maravilhas do mundo — obras monumentais listadas pelo poeta e escritor grego Antípatro de Sídon
 Sete maravilhas do mundo moderno — (New 7 Wonders) — lista organizada por votação oficiosa e informal e revelada no dia 7 de julho de 2007

Ver também
 Sete maravilhas Brasileiras
 Sete maravilhas de Portugal — iniciativa para eleger os sete monumentos mais relevantes dopatrimónio português
 Sete maravilhas de origem portuguesa no mundo — iniciativa para divulgar o legado patrimonial da expansão portuguesa no mundo
 Sete maravilhas da Rússia
 Sete maravilhas de Pernambuco
 Sete maravilhas de Campinas 
 Sete maravilhas naturais do mundo

Relacionados
 Sete maravilhas da gastronomia
 Manifesto das Sete Artes
 Maravilhas do Mundo
 Património Mundial — locais de excecional importância cultural ou natural para a humanidade classificado pela UNESCO
 Oitava maravilha do mundo
 Sete

Desambiguação

nl:Wereldwonderen